Osoby o nazwisku Gropius:
 Manon Gropius (1916–1935) – córka Waltera Gropiusa
 Martin Gropius (1824–1880) – architekt niemiecki
 Walter Gropius (1883–1969) – architekt niemiecko-amerykański

Inne:
 Gropiusstadt – okręg (poddzielnica) Berlina
 (9577) Gropius – planetoida